Почвенный щелкун () — вид щелкунов из подсемейства Agrypninae.

Распространение 
Почвенный щелкун распространён на юге Средней Азии.

Описание

Проволочник 
Проволочник в длину достигает 30 мм. Диск площадки каудального сегмента густо усеян крупными хитинизированными бугорками, с двумя парами крупных бугорковидных пар. Задняя полость лобной пластинки в вершинной трети сильно сужена и пальцевидно оттянута.

Экология 
Проволочники живут в почве.

Примечания 

Щелкуны
Животные, описанные в 1881 году